Trappe est un nom commun ou un nom propre qui peut désigner :

Nom commun 
Une trappe est :
 un passage dans un plancher ou un plafond (voir aussi : écoutille),
 un piège, et par dérivation un mode de chasse utilisé par un trappeur. Voir aussi chausse-trape.
 une trappe en informatique, émise par un processeur en réaction à la détection par le matériel d'une erreur logicielle, soit typiquement : une utilisation de mémoire en dehors de zones allouées ; une division par zéro.
 une petite ouverture équipant la partie arrière de la benne d'un camion, utilisée dans les travaux publics, permettant de vider une faible quantité de matériau généralement dans une brouette.
 une stratégie au hockey sur glace, la trappe.
 en économie, la trappe à monnaie correspond à une demande de monnaie infiniment élastique par rapport au taux d’intérêt.

Toponyme

États-Unis 
 Trappe, ville située dans le Maryland ;
 Trappe, commune de Pennsylvanie aux États-Unis.

France 
 Trappes, une commune du département des Yvelines dans la région Île-de-France ;
 La Trappe, ancienne commune française de la Dordogne, aujourd'hui intégrée à Mazeyrolles.

Domaine monastique 
 Abbaye de La Trappe  (Orne), abbaye cistercienne fondée en 1140, qui a donné son nom aux trappistes (Cf. ci-dessous) ;
 l'Ordre cistercien de la stricte observance, communément dénommé trappiste, un ordre monastique catholique, né à la suite de la réforme de l'abbaye cistercienne de La Trappe par Armand-Jean de Rancé au . Le nom de Trappe est passé à plusieurs fromages et bières produits par ces moines (ou sous leur contrôle), notamment :
 La Trappe (en français dans le texte), une des deux bières trappistes néerlandaises.
 La Trappe de la Coudre et le Trappe de Timadeuc, fromages de l'Abbaye Notre-Dame de la Coudre et de l'Abbaye Notre-Dame de Timadeuc.

Trappe